Chorągiew husarska prywatna Stefana Grudzińskiego
 Chorągiew kozacka Stefana Grudzińskiego